Aistus är ett släkte av insekter. Aistus ingår i familjen Anostostomatidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Hopprätvingar
Aistus